Syngrapha groenlandica är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1857. Syngrapha groenlandica ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
groenlandica